Heidersdorf  ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Heidersdorf, eine Gemeinde im Erzgebirgskreis, Sachsen
in Polen
 Golina (ehemals Heidersdorf im Landkreis Wohlau, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Wołów
 Gościejowice (ehemals Heidersdorf im Landkreis Falkenberg, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Jędrzychów (ehemals Heidersdorf im Landkreis Neisse, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Łagiewniki (ehemals Heidersdorf im Landkreis Reichenbach, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Włosień (ehemals Heidersdorf im Landkreis Lauban, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Platerówka